Glen More steht für:

 Glen More, anderer Name für Great Glen, tektonische Verwerfung in Schottland
 Glen More (Mull), Tal auf der Isle of Mull
 Glen More (Spiel), Brettspiel

Siehe auch:
 Glen Moore (* 1941), US-amerikanischer Musiker